Nyhamn (Skellefteå), een plaats in de Zweedse gemeente Skellefteå
 Nyhamn (Sundsvall), een plaats in de Zweedse gemeente Sundsvall
 Nyhamn (Åland), eiland in Åland, behorende tot de gemeente Lemland maar gelegen ten zuiden van Mariehamn